Charles Piguet ist der Name folgender Personen:

* Charles Piguet (Politiker) (1857–1934), Schweizer Uhrmacher und Politiker
 Charles Piguet (Erzieher) (1859–1918), Schweizer Erzieher
 Charles Piguet (Bankier) (1891–1979), Schweizer Bankier